El distrito de Toul es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Meurthe y Mosela (en francés Meurthe-et-Moselle), de la región de Lorena. Cuenta con 5 cantones y 112 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Toul son:
 Cantón de Colombey-les-Belles
 Cantón de Domèvre-en-Haye
 Cantón de Thiaucourt-Regniéville
 Cantón de Toul-Nord
 Cantón de Toul-Sud

Comunas

Véase también 
 Cantones de Meurthe y Mosela
 Comunas de Meurthe y Mosela

Enlaces externos 
 Toul sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Toul